Чернілевський Станіслав Болеславович (*6 липня 1950, Жван) — поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодубляжів українською мовою.
 Чернілевський Сергій Володимирович (30 жовтня 1945, Хмельницька область) — український військовик. Генерал-полковник.
 Чернілевський Дмитро Володимирович (5 листопада 1934 року у с. Гришки Деражнянського району Хмельницької області — український вчений, доктор педагогічних наук, професор.
Прізвища